Трус:
 Трусость — характеристика поведения человека в определённой ситуации, выраженная отказом к какому-либо действию по причине страха.
 «Трус» — чёрно-белый фильм-драма 1965 года индийского режиссёра Сатьяджита Рая.
 Трус — персонаж Георгия Вицина, входит в тройку известных персонажей Трус, Балбес и Бывалый.
 Трус, Анатолий Михайлович (1910—1989) — актёр театра, Народный артист БССР
 Трус, Павлюк (1904—1929) — белорусский советский поэт.
 Трус, Виталий Анатольевич (род. 1988) — белорусский профессиональный хоккеист, вратарь.
 «Трус» — мультфильм, 1980.

См. также 
 Трусы
 Трусо